Il termine magistrates' court può riferirsi a:

Magistrates' court (Inghilterra e Galles)
Magistrates' court (Kiribati)
Magistrates' court (Hong Kong)
Magistrates' court (Nuova Zelanda)
Magistrates' court (Tonga)
Magistrates' court (Tuvalu)
Magistrates' court (Vanuatu)